Konvertering kan henvise til flere artikler:
Konvertering (teknik) – en teknisk omformning fra én tilstand til en anden
Konvertering (valuta) – en ombytning af valutaer
Konversion – en omvendelse til en anden religion eller sekt